Соня Ганаси () е италианска оперна певица, мецосопран.

Биография 
Родена е на 8 юни 1966 г. в Реджо Емилия. Дебютира като Розина в „Севилския бръснар“ от Росини в Рим през 1992 година. Пяла е в много от световноизвестните оперни театри, включително Метрополитен опера в Ню Йорк, Кралската опера в Лондон и Ла Скала в Милано.

Тя е най-популярна с ролите си в белканто репертоара. Нейните роли в оперите на Росини включват и сопранови партии, като Елизабета в „Елизабета, кралица на Англия“ (ROF, 2004), Елена в „Дамата от езерото“ (Rossini in Wildbad, 2006), „Хермиона“ (ROF 2008) и Елчиа в „Мойсей в Египет“ (ROF, 2011).  През 2009 г. тя участва в запис на Реквием Верди, дирижиран от Антонио Папано (EMI Classics 6 98936 2).

Репертоар

Източници

Външни препратки 
  Streamopera.com/Sonia Ganassi 

 
Италиански оперни певци
Италиански певци
Италианки
Жени